Malchin steht für:

 Malchin, eine Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern

Malchin ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Malchin (1838–1923), deutscher Landschaftsmaler und Restaurator
 Edelweiß Malchin (1923–1983), deutsche Schauspielerin
 Wilhelm Malchin (1874–1942), deutscher Landschafts- und Marinemaler